Ка́ллам Ві́лсон ():

 Каллам Вілсон (австралійський футболіст) (1989)
 Каллам Вілсон (англійський футболіст) (1992)

Сторінки зі списками однофамільців-тезок